Deák Ferenc Gimnázium (Szeged) (DFG), két tannyelvű tanintézet Szegeden
 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium (KDFG), középiskola Budapest 19. kerületében
 Deák Ferenc Gimnázium (Fehérgyarmat), teljes nevén Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
 Deák Ferenc Gimnázium (Pécs), teljes nevén PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája